Mamun ist der Familienname folgender Personen:

 Margarita Abdullajewna Mamun (* 1995), russische rhythmische Sportgymnastin
 Miah Mamun (* 1987), bangladeschischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ma'mun, Mamoun